

Patronyme 

 Isaac de Larrey (1639-1719), historiographe français ;
 Alexis Larrey (1750-1827), chirurgien et professeur d'anatomie et de chirurgie français ;
 Dominique Larrey (1766-1842), son neveu, chirurgien militaire français ;
 Félix Hippolyte Larrey (1808-1895), son fils, médecin et homme politique français.

Toponyme 

 Larrey, commune française de la Côte-d'Or ;
 Le Val-Larrey, commune française de la Côte-d'Or ;
 Château de Larrey, château médiéval de la Côte-d'Or ;
 Hôpital Hippolyte Larrey, hôpital français de Toulouse ;
 Rue Larrey, voie française de Paris ;
 Rue Larrey, voie française de Toulouse.